Minitab является пакетом программ для обработки статистических данных. Он был разработан в Университете штата Пенсильвания учёными Барбарой Райан, Томасом Райаном-младшим и Брайаном Джорнером в 1972 году. Minitab появился как облегчённая версия OMNITAB, программы статистического анализа, разработанной в Национальном институте стандартов и технологий.

Minitab распространяется частной компанией Minitab Inc. со штаб-квартирой в Стейт-Колледж, Пенсильвания, с филиалами в Ковентри, Великобритания (Minitab Ltd.), Париже (Minitab SARL) и Сиднее (Minitab Pty).

Сегодня Minitab часто используется в сочетании с применением методик «Шесть сигма», CMMI и другими статистическими процедурами, основанными на методах развития.

Последняя версия программного обеспечения Minitab 18 доступна на 7 языках: английском, французском, немецком, японском, корейском, упрощенном китайском и испанском.

Компания Minitab Inc. производит два других программных продукта, которые дополняют Minitab 18. Quality Trainer — пакет электронного обучения, который помогает изучить статистические инструменты и концепции в контексте улучшения качества, который интегрируется с Minitab 18 и одновременно развивает статистические знания пользователя и возможность использования программного обеспечения Minitab. Quality Companion 3 — интегрированный инструмент для управления проектами Шесть сигма и Бережливое производство, что позволяет данным из Minitab сочетаться с управлением проектами, инструментами управления и документами.

Использование Minitab:
 Управления данными и файлами — электронные таблицы для улучшения анализа данных
 Регрессионный анализ
 Мощность и размер выборки
 Таблицы и диаграммы
 Многомерный анализ, включающий факторный анализ, кластерный анализ, анализ соответствий и т.п.
 Непараметрический анализ — различные тесты, включая вокальный тест, критерий серий, тест Фридмана и др.
 Временные ряды и прогнозирование — инструменты, которые помогают выявить тенденции в данных, а также прогнозирование будущих значений. Диаграммы временных рядов, экспоненциальное сглаживание, анализ тенденций.
 Статистическое управление процессами
 Системный анализ измерений
 Дисперсионный анализ — определение различий между точками данных.

См. также 
 Unscrambler

Примечания

Ссылки 
 
 Quality Companion by Minitab
 Quality Trainer by Minitab
 Minitab Answers Knowledgebase
  
 Collection of free Minitab tutorial videos
 Minitab 15 basics

 “Minitab Statistical Software Features - Minitab." Software for Statistics, Process Improvement, Six Sigma, Quality - Minitab. N.p., n.d. Web. 11 Apr. 2011. <https://web.archive.org/web/20140625005101/http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/features/>.
 Groebner, David F., Mark L. Berenson, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel, and Hang Lau. Applied management statistics. Custom ed. Boston, MA: Pearson Custom Publishing/Pearson/Prentice Hall, 2008. Print
 
 

Статистическое программное обеспечение
Качество